El término Maba puede hacer referencia a:
 Maba, localidad de la provincia china de Guandong;
 Maba, nombre común del género de plantas Diospyros;
 Maba, nombre común del fósil PA 84, perteneciente a un Homo heidelbergensis.
Lenguas maba, variedades de un idioma que se habla en Chad, República Centroafricana, Sudán (Darfur) y Sudán del Sur.
Pueblo maba, etnia del Chad y Sudán.